Alexander Fischer (Holte, 16 september 1986) is een Deens voetballer (verdediger) die sinds 2009 voor de Deense eersteklasser Randers FC uitkomt. Voordien speelde hij voor Lyngby BK.

Zie ook
Lijst van spelers van Randers FC

Fischer, Alexander